Asia Muhammad och Jessica Pegula besegrade Sara Errani och Jasmine Paolini i finalen med 6–3, 6–1 och vann damdubbeln vid Melbourne Summer Set 1 2022. Det var den första upplagan av turneringen.

Seedning
  Veronika Kudermetova /  Elise Mertens (Drog sig ur)
  Asia Muhammad /  Jessica Pegula (Mästare)
  Viktória Kužmová /  Vera Zvonarjova (Semifinal)
  Greet Minnen /  Ellen Perez (Första omgången)
  Miyu Kato /  Sabrina Santamaria (Första omgången)

Lottning

Lottning

Referenser
 Lottning

Noter

Melbourne Summer Set 1 2022 – Dubbel